Чорум — город в Северной Турции.
 Чорум — Ил (провинция) Турции.
 Чорум — вариант прежнего названия исчезнувшего села Межозёрное в Красноперекопском районе Крыма.